Teófilo Otoni (gemeente), een stad en gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Teófilo Otoni (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais